Femhundra kan syfta på:
 
 Femhundra – ett kortspel som hör till rummy-familjen
 Femhundra (spel om stick) – ett kortspel, en utbyggnad av euchre med tillägg från whist-spelen

Se även 
 500